Palazzi e case Thiene a Vicenza
 Palazzo Thiene al n. 8 di contrà Porti, in stile tardo gotico
 Palazzo Thiene (di Ludovico Thiene) al n. 12 di contrà Porti, in stile rinascimentale
 Palazzo Thiene (di Marcantonio e Adriano Thiene) in contrà San Gaetano Thiene, costruito a iniziare dal 1542 su progetto di Andrea Palladio
 Palazzo Thiene Bonin Longare, in piazza Castello, progettato da Andrea Palladio ed edificato da Vincenzo Scamozzi
 Palazzo Thiene sul Corso, in corso Palladio, i piani inferiori in stile tardo gotico, il secondo piano e il sottotetto di metà Settecento
 Case Thiene, in contrà Porta Santa Lucia (Borgo San Pietro (Vicenza))
 Palazzo Thiene di Ercole, in corso Palladio, demolito dopo il bombardamento del 1944